Rock Haven steht für:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Rock Haven (Kalifornien)
 Rock Haven (Kentucky)
 Rock Haven (North Dakota)
 Rock Haven (Tennessee)
 Rock Haven Park (Ohio)

Sonstiges:
 Rock Haven (Film), 2007, Produktion und Regie: David Lewis
 Rock Haven (Signy Island), Bucht von Signy Island, Südliche Orkneyinseln, Antarktis